Јоховац може бити:

 Јоховац (Бијељина), насељено место у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Јоховац (Добој), насељено место у општини Добој, Република Српска, БиХ